Brinkworth kan syfta på följande:
 Brinkworth, South Australia, ort i Australien
 Brinkworth, Wiltshire, ort i England, Storbritannien